ФБР:

 Федеральное бюро расследований — ведомство при министерстве юстиции США.
 «ФБР» — американский телесериал (1965—1974).
 «ФБР» — американский телесериал (2018 — )

Спортивные организации 
 Федерация бейсбола России
 Федерация бобслея России
 Федерация бокса России

См. также

Примечания